Grønvold är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aimar Grønvold
 Audun Grønvold
 Bernt Grønvold
 Holger Grønvold
 Marcus Grønvold
 Roar Grønvold

Danska efternamn